Niemcy:
 Dissen am Teutoburger Wald – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück
 Dissen-Striesow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Spree-Neiße

Osoby:
 Georg Ludolf Dissen – niemiecki filolog

Zobacz też:
 Diesen
 Dießen